Facundo Erpen – calciatore argentino
 Horacio Erpen – ex calciatore argentino